Рейхсбю́ргеры (; от Reich — империя, рейх и Bürger — гражданин), — националистическое движение в Германии, участники которого не признают легитимность существования Федеративной Республики Германии и считают себя гражданами немецкого Рейха, существовавшего с 1871 года. Границами Германского государства считают существовавшие на политической карте границы до 1937 года. Участники имеют собственные «удостоверения личности граждан Рейха». Движение возникло в 1980-е годы, активную деятельность рейхсбюргеры начали вести в 2010-х годах. В официальном немецком источнике bpb рейхсбюргеры описаны как «некоторые группы правых экстремистов и конспирологов, имеющие сектантскую направленность».

В 2016 году движение рейхсбюргеров особенно обеспокоило общественность и обратило на себя внимание СМИ после того, как один из его участников П. Вольфганг 19 октября открыл огонь по четырём полицейским, прибывшим к нему домой, чтобы изъять оружие, которое он приобрёл законным образом. Один из полицейских скончался на следующий день в больнице. Также резонировала новость о том, что другой «гражданин Рейха» в том же месяце отказался покинуть здание городской администрации в сопровождении полицейского и вступил с ним в стычку.

Возникновение 
Предполагается, что идеология рейхсбюргеров возникла тогда же, когда возникла ФРГ. Родоначальником движения традиционно считается житель Западного Берлина Вольфганг Герхард Гюнтер Эбель, в 1985 году создавший Комиссарское правительство немецкого рейха (KRR). С 1965 по 1980 годы Эбель работал на государственную железнодорожную компанию ГДР, название которой дословно можно перевести как «Железные дороги немецкого рейха», что в определённой степени повлияло на убеждённость Эбеля в существовании такого государства. После забастовки рабочих железной дороги в 1980 году, в которой участвовал и Эбель, он был уволен. С этого момента он стал называть себя государственным служащим рейха, а спустя пять лет создал и возглавил KRR. На своей новой должности главным образом он занимался толкованием юридических документов. Он продолжает свою деятельность в качестве «канцлера немецкого Рейха» и после пережитого в 2013 году инсульта.

Аргументация 
В качестве главного аргумента в пользу существования немецкого Рейха рейхсбюргеры приводят фактически не упразднённую ни национал-социалистами, ни Антигитлеровской коалицией после победы во Второй мировой войне Веймарскую конституцию. Исходя из этого рейхсбюргеры считают ФРГ не существующей de jure оккупационной властью — или фирмой (ООО «ФРГ»). В связи с этим рейхсбюргеры в том числе отказываются платить налоги, штрафы.

Численность 
По официальным данным Федеральной службы защиты конституции Германии на январь 2017 года, движение насчитывало более 10 тысяч последователей, причём порядка 500—600 участников являлись правыми экстремистами.

На 2012 год в Германии насчитывалось 1952 запрещённые национал-социалистические партии Рейха, в партийных программах которых были обнаружены ссылки на существование немецкого Рейха.

Реакция властей 
После нескольких случаев единичных стычек рейхсбюргеров с полицией в августе 2016 года Ведомство по охране Конституции ФРГ усилило контроль за движением рейхсбюргеров. В январе 2017 года власти ФРГ организовали зачистку в шести федеральных землях с целью выявить отдельную группу правоэкстремистских рейхсбюргеров «Кельтские друиды», подозреваемую в подготовке террористических актов в отношении беженцев и евреев. Лидером этого движения является Буркхард Б., по его словам, инстинкт самосохранения говорит ему, что необходимо уничтожать евреев и мусульман, пока они не уничтожили его род и его семью.

В апреле 2022 года были арестованы рейхсбюргеры-ковид-диссиденты по обвинению в том, что они готовились похитить Карла Лаутербаха, министра здравоохранения Германии, а также повредить объекты энергетики.

7 декабря 2022 года немецкие правоохранительные органы задержали граждан ФРГ, подозреваемых в подготовке государственного переворота, включающего нападение на парламент и взятие в заложники депутатов Бундестага. По данным властей, были задержаны 25 человек, одним из них был Генрих XIII Принц Рейсс, член Дома Рейсс.

См. также 
На постсоветском пространстве (в России и Молдавии) существует аналогичное движение «рождённых в СССР» и «суверенных живых граждан СССР».

 Движение суверенных граждан
 Движение ополчения в США
 Живые люди-суверены
 Национал-демократическая партия Германии
 Союз славянских сил Руси
 Staatenbund Österreich
 Freemen on the land
 One People’s Public Trust

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 

 на немецком языке

 Christa Caspar Reinhard Neubauer: Durchs wilde Absurdistan — oder: Wie «Reichsbürger» den Fortbestand des Deutschen Reiches beweisen wollen. //  (LKV), 22. Jg. (2012), Heft 12, S. 529—537.
 Christa Caspar, Reinhard Neubauer: «Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt» — «Reichsbürger» in der real existierenden Bundesrepublik Deutschland. // Landes- und Kommunalverwaltung, 27. Jg. (2017), Heft 1, S. 1-9.
 Jan Freitag: «Reichsbürger». Eine Bedrohung für die Demokratie oder lächerliche Verschwörungstheoretiker? Das Beispiel Brandenburgs. // , 26. Jg., 2014. S. 155—172. ISBN 978-3-8487-1925-9
 : Die Reise ins Reich. Unter Reichsbürgern. Verlag Das Neue Berlin, Berlin 2018, ISBN 978-3-360-01331-6.
 Ralf Neugebauer: In was für einem Land leben wir eigentlich? Mit Reichsbürgerideen durch Absurdistan. // Skeptiker, Heft 2/2017, S. 80-85.
 Jan Rathje: «Reichsbürger» — Verschwörungsideologie mit deutscher Spezifik. // Wissen schafft Demokratie — Open Access Schriftenreihe des IDZ, 1. Jg. (2017), S. 238—249
 Jan Rathje: «Wir sind wieder da». Die «Reichsbürger»: Überzeugungen, Gefahren, Handlungsstrategien. Gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des Bundesprogramms «Zusammenhalt durch Teilhabe». , Berlin 2014.
 Sven Rebehn: Wehrhafte Justiz, , Heft 10/2018, S. 16.
 : «Reichsbürger» — zu lange unbeachtet. In: Dies. (Hrsg.): 2018 Jahrbuch rechte Gewalt. Hintergründe, Analysen und die Ereignisse 2017. Chronik des Hasses. Knaur eBook, ISBN 3-426-44434-8, S. 102 ff.
 Andreas Speit (Hrsg.): Reichsbürger. Die unterschätzte Gefahr. Ch. Links Verlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-86153-958-2.
 Dirk Wilking (Hrsg.): «Reichsbürger». Ein Handbuch. Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung — demos in Kooperation mit dem Verfassungsschutz Brandenburg, 3. Auflage, Potsdam 2017, ISBN 978-3-00-055980-8 

Движение суверенных граждан
Политические движения
Экстремизм
Националистические партии Германии